Rogue Wave peut désigner :
 Rogue Wave, un groupe de rock indépendant américain ;
 Rogue Wave, une entreprise américaine éditant des logiciels ;
 Rogue Wave, voilier trimaran construit en 1978.